Żabikowo [] (deutsch Zabikowo) heißen folgende Orte in Polen:

 Żabikowo (Środa Wielkopolska), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen in der Gemeinde Środa Wielkopolska (dt. Schroda)
 Żabikowo (Luboń), ein Stadtteil von Luboń (Luban), ehemals ein Dorf im Kreis Posen-West